Yasovarman ist der Name zweier Herrscher,

 Yasovarman I. († 910), angkorischer König
 Yasovarman II. († 1166), Herrscher des Khmer-Reiches